Schusterstraße steht für

 Schusterstraße (Brandenburg)
 Schusterstraße (Mainz)
 Schusterstraße (Schwerin)
 Schusterstraße (Wuppertal)